Josep Corominas i Busqueta (Terrassa, 1939), metge i polític català
 Josep Corominas i Colet (l'Hospitalet de Llobregat, 1912-la Garriga, 2000), atleta i directiu de les federacions Catalana i Espanyola d'Atletisme
 Josep Corominas i Humbert (Mura, 1797-Sabadell, 1874), fabricant tèxtil català
 Josep Corominas i Sabater